Международный аэропорт Фредериктона () — аэропорт в 13 километрах к юго-востоку от города Фредериктон, провинция Нью-Брансуик.

Является международной воздушной гаванью (с 2007 года). Укомплектован работниками .

Входит в Национальную систему аэропортов Министерства транспорта Канады и управляется компанией «Greater Fredericton Airport Authority».

Аэропорт имеет две взлётно-посадочные полосы и является вторым по загруженности аэропортом Нью-Брансуика по количеству пассажиров после . 

В период 2019—2021 годов проводились работы по расширению и модернизации уже имеющегося терминала аэропорта.

Перевозчики и пункты назначения

Статистика

Примечания 

Аэропорты Нью-Брансуика
Фредериктон